ВВС Киевского особого военного округа (ВВС КОВО) — оперативное объединение Военно-Воздушных сил РККА, состоящее из военно-воздушных сил армий.

История наименований 
 ВВС Юго-Западного военного округа (21.04.1922 — 27.05.1922);
 ВВС Украинского военного округа (27.05.1922 — 17.05.1935);
 ВВС Киевского военного округа (17.05.1935 — 26.07.1938);
 ВВС Киевского особого военного округа (26.07.1938 — 24.06.1941);
 ВВС Юго-Западного фронта (24.06.1941 — 15.11.1942);
 17-я воздушная армия
 69-я воздушная армия (с 10.01.1949 г.)
 ВВС Киевского военного округа (с апреля 1964 года)
 69-я воздушная армия (с 04.04.1968 г.)
 17-я воздушная армия (с 24 марта 1972 года)
 ВВС Киевского военного округа (с июня 1980 года)
 17-я воздушная армия (с мая 1988 года)
 17-я воздушная армия Украины (с 01 января 1992 года)

История формирования 
ВВС Киевского особого военного округа сформированы 26 июля 1938 года переформированием ВВС Киевского военного округа. С началом Великой Отечественной войны округ переименован в ВВС Юго-Западного фронта.

Задачи обороны ВВС Киевского особого военного округа 
Не допустить вторжения как наземного, так и воздушного противника на территорию округа.
…Противовоздушной обороной и действиями авиации обеспечить нормальную работу железных дорог и сосредоточение войск округа. Всеми видами разведки своевременно определить характер сосредоточения и группировку войск противника.
Активными действиями авиации завоевать господство в воздухе и мощными ударами по основным группировкам войск, железнодорожным узлам и мостам нарушить и задержать сосредоточение и развертывание войск противника.
Не допустить сбрасывания и высадки на территории округа воздушных десантов и диверсионных групп противника.
Первый перелет и переход государственной границы нашими частями может быть произведен только с разрешения Главного Командования.

Состав, организация, дислокация Военно-воздушных сил Киевского особого военного округа

на 20 октября 1939 года 
 Киев
 51-я АБР (51-я авиационная бригада?) — управление сформировано по штату 15/865-Б, численностью 35 человек
 3-й лшап (3-й легкий штурмовой авиационный полк?) — управление сформировано по штату 15/828-Г, численностью 41 человек
 3 эскадрильи — сформировано по штату 15/806-Б, численностью 255 человек
 2 эскадрильи — сформировано по штату 15/806-Д, численностью 156 человек
 резервная эскадрилья — сформировано по штату 15/806-Б, численностью 85 человек
 химвзвод — сформирован по штату 15/893, численностью 40 человек
 численность — 18473 человек
 окружное управление ВВС — штат 2/904

ВВС Киевского особого военного округа 
 Командующий ВВС Киевского особого военного округа Феликс Антонович Ингаунис
 Состав ВВС Киевского особого военного округа:
 
 
 
 17-я авиационная дивизия
 19-я бомбардировочная авиационная дивизия
 36-я истребительная авиационная дивизия
 44-я истребительная авиационная дивизия
 62-я авиационная дивизия
 63-я авиационная дивизия
 64-я авиационная дивизия
 315-й рап
 316-й рап

План использования ВВС КОВО

Состав ВВС КОВО 
 ВВС 5-й армии
 ?
 
 
 ВВС 6-й армии
 ?
 
 ВВС 26-й армии
 
 
 ВВС 12-й армии

Боевой состав ВВС Киевского особого военного округа на 22 июня 1941 года 
Состав ВВС Киевского особого военного округа на 22 июня 1941 года

Командующие 
 комкор Смушкевич Яков Владимирович, с сентября 1939 года по 19 ноября 1939 года

Примечания 

Воинские формирования ВВС СССР
Военная авиация
авиация СССР

Воинские формирования
Киевский военный округ